José Rubio puede referirse a:

 José María Rubio Peralta (1864-1929), jesuita y santo español (festividad: 4 de mayo);
 José Rubio Urrea (1931-2012), actor español;
 José Rubio (deportista) (1987), futbolista ecuatoriano.